Безе́рра () — бразильская фамилия. Известные носители:

 Безерра, Рони Мариану (род. 1984) — бразильский боец ММА.
 Безерра, Тиагу (род. 1987) — бразильский футболист, нападающий.
 Безерра Масиэл Жуниор, Жозе Пауло (род. 1988) — бразильский футболист, полузащитник.
 Безерра до Насименто, Патрик (род. 1992) — бразильский футболист, полузащитник.